Swalwell (Alberta), Canada